Maëlle est un prénom d'origine bretonne signifiant princesse.
Les Maëlle sont fêtées le . Le prénom Maëlle est un dérivé du prénom Maël qui veut dire « prince » (Étymologie. Du latin princeps (« premier »).). On peut ainsi traduire Maëlle par princesse. 

Les prénoms proches sont : Maëlana, Maëlane, Maëlanne, Maële, Maëleen, Maëlen, Maëlie, Maëlig, Maëline, Maëlise, Maëlisse, Maëll, Maëlla, Maëllanne, Maëlle, Maëllia, Maëllie, Maëly, Maëlya, Maëlyn, Maëlyne, Maëlys, Maëlysa, Maëlyse, Maëlysse, Maïlys et Maëlys.

Personnalités 
 Maëlle (de son nom complet Maëlle Pistoia, née en 2001), chanteuse française, gagnante de la septième édition de The Voice : La Plus Belle Voix en 2018.
 Maëlle Bossé, réalisatrice française, récompensée par trois Oscars.
 Maëlle Filopon, (1997-), joueuse internationale française de rugby à XV.
 Maëlle Garbino (1998-), footballeuse professionnelle française.
 Maëlle Gavet (1978-), femme d'affaires française.
 Maëlle Grossetête (1998-), coureuse cycliste française.
 Maëlle Lakrar (2000-), footballeuse française.
 Maëlle Pariez (1990-), boxeuse française.
 Maëlle Philippe (1998-), athlète internationale française.
 Maëlle Poésy (1984-), metteuse en scène et comédienne française.
 Maëlle Ricker (1978-), snowboardeuse canadienne.

Notes et références 

Prénom celtique
Prénom féminin